Гордон Фрэнсис Ли (; ) — английский футболист, правый защитник. После завершения карьеры футболиста тренировал ряд английских клубов.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе Ли начал карьеру в клубе «Хенсфорд Таун». В 1955 году перешёл в клуб первого дивизиона «Астон Вилла», в котором провёл большую часть своей карьеры и вместе с которым победил в Кубке Футбольной лиги в 1961 году. В 1966 году был приобретён клубом «Шрусбери Таун», в котором, сыграв всего в двух матчах, завершил карьеру в 1967 году.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры футболиста Ли стал тренером в клубе «Порт Вейл», которым руководил на протяжении шести лет. В дальнейшем работал главным тренером в таких именитых клубах, как «Блэкберн Роверс», «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон». В 1985 году на два года уехал в Исландию, где возглавлял клуб «Рейкьявик». Завершил тренерскую карьеру в клубе «Лестер Сити», где работал ассистентом главного тренера, а в 1991 году на короткое время был исполняющим обязанности главного тренера.

Достижения 
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1960/61

Примечания 

Родившиеся в Стаффордшире
Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Хенсфорд Таун»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Тренеры ФК «Порт Вейл»
Тренеры ФК «Блэкберн Роверс»
Тренеры ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Тренеры ФК «Эвертон»
Тренеры ФК «Престон Норт Энд»
Тренеры ФК «Рейкьявик»
Тренеры ФК «Лестер Сити»